

NA 

  NAA – Narrabri, New South Wales, Australie
  NAB – Albany Naval Air Station, GA, États-Unis
  NAC – Naracoorte, Australie du Sud, Australie
 NAD – Macanal, Colombie
 NAE – Natitingou, Benin
 NAF – Banaina, Indonésie
 NAG – Nagpur, Inde
 NAH – Naha, Sangihe, Indonésie
 NAI – Annai, Guyana
 NAK – Nakhon Ratchasima, Thailand
 NAL – Naltchik, Kabardino-Balkarie, Russie
 NAM – Namlea, Indonésie
 NAN – Nadi, Fidji
 NAO – Nanchong, Chine
 NAP – Naples (Capodichino), Italie
 NAQ – Qanaq, Groenland
 NAR – Nare, Colombie
 NAS – Nassau, New Providence, Bahamas
  NAT – Natal, RN, Brésil
  NAU – Napuka, Polynésie française, France
 NAW – Narathiwat, Thailande
  NAX – Ewa (Barbers Point Naval Air Station), HI, États-Unis
  NAY – Beijing (Nan Yuan Air Base), Chine

NB 

 NBB – Barranco Minas, Guainía, Colombie
 NBC – Naberezhnyye Chelny, Tatarstan, Russie
 NBE – Aéroport international d'Enfidha-Hammamet, Tunisie
  NBG – New Orleans (Naval Air Station), LA, États-Unis
  NBH – Nambucca Heads, NSW, Australie
  NBJ – Barin Field (Naval Facility), AL, États-Unis
 NBL – San Blas, Panama
 NBO – Aéroport international Jomo Kenyatta, Kenya
  NBR – Nambour, Queensland, Australie
  NBU – Glenview (Naval Air Station), IL, États-Unis
 NBV – Cana Brava, PA, Brésil
 NBW – Guantanamo Naval Air Station, Cuba
 NBX – Nabire, Indonésie

NC 

 NCA – North Caicos, Turks & Caicos
  NCE – Nice (Côte d'Azur), France
 NCG – Casas Grandes, Mexique
 NCH – Nachingwea, Tanzanie
 NCI – Necocli, Colombie
 NCL – Newcastle, England, Royaume-Uni
  NCN – New Chenega, AK, États-Unis
  NCO – North Kingstown (Quonset Point), RI, États-Unis
 NCP – Cubi Point (Naval Air Station), Philippines
  NCQ – Marietta (Atlanta Naval Air Station), GA, États-Unis
 NCS – Newcastle, Afrique du Sud
 NCT – Nicoya, Costa Rica
 NCU – Nukus, Karakalpakstan, Ouzbékistan
 NCY – Annecy Meythet, France

ND 

 NDA – Bandanaira, Indonésie
 NDB – Nouadhibou, Mauritanie
 NDC – Nanded, Inde
 NDD – Sumbe, Angola
 NDE – Mandera, Kenya
  NDG – Qiqihar (Tsi-tsihar), Chine
 NDI – Namudi, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NDJ – Aéroport international de N'Djaména, Tchad
 NDK – Namorik Airport, îles Marshall
  NDL – Ndele, République centrafricaine
 NDM – Mendi, Éthiopie
  NDP – Pensacola (Ellyson Field Naval Air Station), FL, États-Unis
 NDR – Nador - Al Raoui, Maroc
  NDS – Sandstone, Western Australia, Australie
 NDU – Rundu, Namibia
  NDV – Washington (Anacostia Navy Heliport), DC, États-Unis
 NDY – Sanday, Orkney Islands, Scotland, Royaume-Uni
  NDZ – Nordholz, Allemagne

NE 

  NEA – Brunswick (Glynco Naval Air Station), GA, États-Unis
 NEC – Necochea, Argentine
 NEG – Negril, Jamaica
 NEJ – Nova Lamego, Guinea Bissau
 NEK – Nekemete, Éthiopie
  NEL – Lakehurst (Maxfield Field), NJ, États-Unis
  NEN – Jacksonville (Whitehouse Naval Outlying Field), FL, États-Unis
 NER – Neryungri, Yakutia-Sakha, Russie
  NES – Skyports Seaplane Base, New York, New York, États-Unis
 NEU – Iwakuni (Marine Corps), Honshu, Japon
 NEV – Nevis (Newcastle), St. Kitts and Nevis
  NEW – New Orleans (Lakefront Airport), LA, États-Unis

NF 

  NFB – Mount Clemens (Detroit Naval Facility), MI, États-Unis
  NFD – Summerdale (Naval Outlying Field), AL, États-Unis
  NFE – Fentress (Naval Auxiliary Field), VA, États-Unis
 NFG – Nefteyugansk, Tyumen, Russie
  NFJ – Milton (Choctaw Naval Field), FL, États-Unis
  NFL – Fallon (Van Voorhis Field), NV, États-Unis
 NFO – Niuafo'ou, Samoa

NG 

  NGA – Young, New South Wales, Australie
  NGB – Ningbo, Chine
  NGC – Grand Canyon (North Rim), AZ, États-Unis
 NGD – Anegada, British Virgin Islands
 NGE – N'Gaoundere, Cameroun
  NGF – Kaneohe (Mokapu Point), HI, États-Unis
 NGI – Ngau, Fidji
 NGL – , Afrique du Sud
 NGM – Agana (Naval Air Station), Guam
 NGN – Nargana, Panama
 NGO – Aéroport international du Chūbu, Japon
  NGP – Corpus Christi (Naval Air Station), TX, États-Unis
 NGR – Nigerum, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NGS – Nagasaki international airport, Japon
  NGT – Berclair (Goliad Field), TX, États-Unis
  NGU – Norfolk (Chambers Field), VA, États-Unis
  NGW – Corpus Christi (Cabaniss Field), TX, États-Unis
 NGX – Manang, Népal
  NGZ – Alameda (Nimitz Field), CA, États-Unis

NH 

 NHA – Nha-Trang, Viêt Nam
 NHF – New Halfa, Soudan
 NHJ – Naha, Japon
  NHK – Patuxent River (Trapnell Field), MD, États-Unis
 NHS – Nushki, Pakistan
 NHT – Northholt Aerodrome, England, Royaume-Uni
  NHV – Nuku Hiva, Îles Marquises, Polynésie française, France
  NHX – Foley Municipal Airport, AL, États-Unis
  NHZ – Brunswick (Naval Air Station), ME, États-Unis

NI 

 NIA – Nimba, Liberia
  NIB – Nikolai Airport, AK, États-Unis
 NIC – Nicosia, Chypre
  NID – China Lake (Armitage Field), CA, États-Unis
  NIE – Niblack, AK, États-Unis
  NIF – Nifty, Western Australia, Australie
 NIG – Nikunau, Kiribati
  NIK – Aérodrome du Niokolo-Koba, Sénégal
 NIM – Aéroport international Diori Hamani, Niger
  NIN – Ninilchik Airport, AK, États-Unis
 NIO – Nioki, République démocratique du Congo
  NIP – Jacksonville (Towers Field), FL, États-Unis
  NIR – Beeville (Chase Field), TX, États-Unis
 NIT – Aérodrome de Niort Souché, France
 NIU – Niau, Polynésie française
 NIX – Nioro, Mali

NJ 

 NJA – Atsugi, Japon
 NJC – Nizhevartovsk, Tyumen, Russie
  NJK – El Centro (Naval Air Facility), CA, États-Unis
  NJM – Swansboro (Bogue Field), NC, États-Unis
  NJP – Warminster NADC Airport, Comté de Bucks, Pennsylvanie, États-Unis
  NJW – Moscow (Joe Williams Field), MS, États-Unis

NK 

 NKA – Nkan, Gabon
  NKB – Noonkanbah, Australie-Occidentale, Australie
 NKC – Aéroport international de Nouakchott, Mauritanie
 NKG – Nanjing, Chine
  NKI – Naukati, Alaska, États-Unis
 NKL – Nkolo, République démocratique du Congo
 NKN – Nankina, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NKM – Nagoya, Japon
 NKS – Nkongsamba, Cameroun
  NKT – Cherry Point (Cunningham Field), NC, États-Unis
 NKU – Nkaus, Lesotho
  NKV – Nichen Cove, Alaska, États-Unis
 NKW – Diego Garcia, Territoire britannique de l'océan Indien
  NKX – San Diego (Mitscher Field), CA, États-Unis
 NKY – Nkayi, République du Congo

NL 

 NLA – N'Dola, Zambie
  NLC – Lemoore (Reeves Field), CA, États-Unis
 NLD – Nuevo Laredo (Quetzalcoati), Mexique
  NLE – Niles (Jerry Tyler Memorial Airport), MI, États-Unis
  NLF – Darnley Island, Queensland, Australie
  NLG – Nelson Lagoon Airport, AK, États-Unis
  NLK – Aéroport international de l'île Norfolk, Australie
  NLL – Nullagine, Western Australia, Australie
 NLO – Kinshasa Aéroport de Ndolo, République démocratique du Congo
 NLP – Nelspruit, Afrique du Sud
  NLS – Nicholson, Western Australia, Australie
 NLV – Mykolayiv (Nikolayev), Ukraine

NM 

 NMA – Namangan, Ouzbékistan
 NMB – Daman, Inde
 NMC – Norman's Cay, Bahamas
  NME – Nightmute Airport, AK, États-Unis
 NMG – San Miguel, Panama
  NMM – Meridian (McCain Field), MS, États-Unis
  NMP – New Moon, Queensland, Australie
  NMR – Nappa Merry, Queensland, Australie
 NMS – Namsang, Birmanie
 NMT – Namtu, Birmanie
 NMU – Namu, îles Marshall

NN 

 NNA – Aéroport Kénitra, Maroc
 NNB – Santa Ana Seaplane Base, Îles Salomon
 NND – Nangade, Mozambique
 NNG – Nanning, Chine
 NNI – Namutoni, Namibie
  NNK – Naknek Airport, AK, États-Unis
  NNL – Nondalton Airport, AK, États-Unis
 NNT – Nan, Thailand
 NNU – Nanuque, MG, Brésil
 NNX – Nunukan, Borneo, Indonésie
 NNY – Nanyang, Chine

NO 

  NOA – Nowra, New South Wales, Australie
 NOB – Nosara Beach, Costa Rica
 NOC – Knock/Connaught, Irlande
  NOD – Norden, Allemagne
 NOG – Nogales, Mexique
 NOI – Novorossiysk, Krasnodar, Russie
 NOJ – Nojabrxsk, Russie
 NOK – Nova Xavantina, Brésil
 NOM – Nomad River, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NON – Nonouti, Kiribati
 NOO – Naoro, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NOP – Lapu-Lapu, Mactan Island, Philippines
 NOR – Norðfjörður, Islande
 NOS – Nosy Be-Fascene, Madagascar
  NOT – Novato (Gnoss Field), CA, États-Unis
 NOU – Nouméa - La Tontouta, Nouvelle-Calédonie
 NOV – Huambo (Nova Lisboa), Angola
  NOW – Port Angeles (Coast Guard), WA, États-Unis
 NOZ – Novokuznetsk, Russie

NP 

  NPA – Pensacola (Forrest Sherman Field), FL, États-Unis
 NPB – Nuiatoputapu, Tonga
 NPE – Napier/Hastings, Nouvelle-Zélande
 NPG – Nipa, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  NPH – Nephi Municipal Airport, UT, États-Unis
 NPL – New Plymouth, Nouvelle-Zélande
 NPO – Nangapinoh, Indonésie
  NPP – Napperby, Northern Territory, Australie
  NPS – Honolulu (Ford Island), HI, États-Unis
  NPT – Newport State Airport, RI, États-Unis
 NPU – San Pedro de Uraba, Colombie

NQ 

  NQA – Millington (Naval Air Station), TN, États-Unis
  NQI – Kingsville (Naval Air Station), TX, États-Unis
 NQL – Niquelandia, GO, Brésil
 NQN – Neuquen, Argentine
 NQU – Nuqui, Colombie
  NQX – Key West (Boca Chica Field), FL, États-Unis
 NQY – Aéroport de Newquay Cornwall, Royaume-Uni

NR 

  NRA – Narrandera, New South Wales, Australie
  NRB – Mayport (Naval Air Station), FL, États-Unis
  NRC – Crow's Landing, CA, États-Unis
  NRD – Norderney, Allemagne
 NRE – Namrole, Buru Island, Indonésie
  NRG – Narrogin, Western Australia, Australie
  NRI – Afton, OK, États-Unis
 NRK – Norrkoping (Kungsangen), Suède
  NRL – North Ronaldsway, Royaume-Uni
 NRM – Nara, Mali
  NRN – Aéroport de Weeze, dusseldorf, Allemagne
 NRR – Roosevelt Roads (Ofstie Field), Puerto Rico
  NRS – Imperial Beach (Naval Outlying Field), CA, États-Unis
 NRT – Tokyo (Narita), Japon
 NRU – Narum, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NRV – Guam (U.S. Coast Guard), Guam
  NRW – Nordrhein Weeze, Allemagne
  NRY – Newry, Northern Territory, Australie

NS 

  NSA – Noosa, Queensland, Australie
 NSB – Bimini (North Seaplane Base), Bahamas
  NSE – Milton (Whiting Field), FL, États-Unis
  NSF – Camp Springs (Andrews AFB), MD, États-Unis
 NSH – Nowshahr, Iran
 NSI – Yaoundé (Nsimalen International), Cameroun
 NSK – Noril'sk (Alykel), Russie
  NSM – Norseman, Western Australia, Australie
 NSN – Nelson, Nouvelle-Zélande
  NSO – Scone, New South Wales, Australie
 NSP – Sangley Point, Philippines
 NST – Nakhon Si Thammarat, Thailand
  NSV – Noosaville, Queensland, Australie
 NSX – Virgin Gorda (Naval Station), British Virgin Islands
 NSY – Sigonella, Italie

NT 

 NTA – Natadola, Fidji
 NTB – Notodden, Norvège
 NTC – Santa Carolina, Mozambique
  NTD – Point Mugu (NAWS Airport), CA, États-Unis
 NTE – Nantes Atlantique (ex-Château Bougon), France
 NTG – Nantong, Chine
 NTI – Bintuni, Indonésie
  NTJ – Manti-Ephraim Airport, UT, États-Unis
  NTK – Tustin (Marine Corps Air Station), CA, États-Unis
  NTL – Newcastle (Williamtown Airport), NSW, Australie
 NTM – Miracema do Norte, GO, Brésil
  NTN – Normanton, Queensland, Australie
 NTO – Santo Antao, Cape Verde
 NTR – Monterrey (Aeropuerto del Norte), Mexique
 NTT – Niuatoputapu, Samoa
  NTU – Virginia Beach (Apollo Soucek Field), VA, États-Unis
 NTX – Natuna Ranai, Indonésie
 NTY – Pilanesberg/Sun City, Afrique du Sud

NU 

  NUB – Numbulwar, Northern Territory, Australie
  NUC – Île San Clemente (San Clemente Island), CA, États-Unis
 NUD – En Nahud, Soudan
  NUE – Nurnberg airport, Allemagne
 NUG – Nuguria, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NUH – Nunchia, Colombie
  NUI – Nuiqsut, AK, États-Unis
  NUK – Nukutaveke, Polynésie française, France
  NUL – Nulato Airport, AK, États-Unis
  NUN – Pensacola (Saufley Field), FL, États-Unis
  NUP – Nunapitchuk Airport, AK, États-Unis
  NUQ – Mountain View (Moffett Field), CA, États-Unis
  NUR – Nullarbor, South Australia, Australie
 NUS – Norsup, Vanuatu
 NUT – Nutuve, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NUU – Nakuru, Kenya
  NUW – Oak Harbor (Ault Field), WA, États-Unis
 NUX – Novy Urengoy, Russie

NV 

 NVA – Neiva, Colombie
  NVD – Nevada Municipal Airport, MO, États-Unis
 NVG – Nueva Guinea, Nicaragua
 NVK – Narvik (Framnes), Norvège
  NVP – Novo Aripuana, Brésil
 NVR – Novgorod, Russie
  NVS – Nevers - Fourchambault, France
  NVT – Navegantes - Victor Konder, Brésil
 NVY – Neyveli, Inde

NW 

 NWA – Moheli, Union des Comores
  NWH – Newport (Parlin Field), NH, États-Unis
 NWI – Aéroport international de Norwich, Norfolk, England, Royaume-Uni
  NWP – Argentia (Naval Air Station), NF, Canada
 NWT – Nowata, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 NWU – Bermuda (Naval Air Station), Bermudes

NX 

  NXP – Twentynine Palms (Marine Corps), CA, États-Unis
  NXX – Willow Grove (Naval Air Station), PA, États-Unis

NY 

  NYC – New York (Metropolitan Area), NY, États-Unis
 NYE – Nyeri, Kenya
  NYG – Quantico (Turner Field), VA, États-Unis
 NYI – Sunyani, Ghana
 NYK – Nanyuki, Kenya
  NYL – Yuma (Marine Corps Air Station), AZ, États-Unis
 NYM – Nadym, Tyumen, Russie
  NYN – Nyngan, New South Wales, Australie
 NYO – Stockholm-Skavsta - Nykoping, Suède
 NYU – Nyaung-u, Birmanie

NZ 

 NZA – Nzagi, Angola
  NZC – Nazca, Pérou
 NZE – Nzerekore, Guinea
  NZJ – Santa Ana (El Toro), CA, États-Unis
 NZO – Nzoia, Kenya
  NZW – South Weymouth (Shea Field), MA, États-Unis
  NZX – Harold (Naval Outlying Field), FL, États-Unis
  NZY – San Diego (Halsey Field), CA, États-Unis

N